Gravitáció, más néven tömegvonzás
 Gravitáció (1984), Rofusz Ferenc animációs filmje
 Gravitáció (2013), Alfonso Cuarón filmje